Церова-Кория () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 453 человека (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Церова-Кория, в состав которого входит Церова-Кория, должность кмета (старосты) исполняет Петър Петров(СДС, ДСБ, БДФ)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Даниел Панов
(ГЕРБ) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области